Deep River – miasto w Kanadzie, w Ontario
 Deep River – album Hikaru Utady

Miejscowości w USA:
 Deep River – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Deep River – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Deep River – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Wahkiakum

Gminy w USA:
 Deep River (ang. Deep River Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Deep River (ang. Deep River Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Deep River (ang. Deep River Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Arenac
 Deep River (ang. Deep River Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
 Deep River (ang. Deep River Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry